

Presentación previa 
La pareja formada por el australiano Samuel Groth y el japonés Toshihide Matsui fueron los campeones defensores. No pudieron defender su título ya que decidieron no participar en esta edición. 

La pareja estadounidense formada por Austin Krajicek y Tennys Sandgren ganaron el título tras derrotar en la final a la pareja formada por el croata Ante Pavić y el esloveno Blaž Rola.

Cabeza de serie 

' Austin Krajicek /  Tennys Sandgren (Campeones)
 Brydan Klein /  Jose Rubin Statham (Cuartos de final)

<li> Adrián Menéndez /  Artem Sitak (Primera ronda)
<li> Denis Kudla /  Peter Polansky (Cuartos de final)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Numea 2014